Das Interzonenturnier der Frauen 1985 in Schelesnowodsk diente zur Ermittlung von drei weiteren Teilnehmerinnen an den Kandidatenwettkämpfen zur Schachweltmeisterschaft der Frauen 1986. Das Turnier fand im Juni 1985 in Schelesnowodsk statt.

Ergebnis

Stichkampf 
Der Stichkampf um Platz 3 zwischen Saizewa und Brustman endete nach sechs Partien unentschieden 3:3. Wegen der besseren Sonneborn-Berger-Wertung im Interzonenturnier erhielt Brustman den letzten zu vergebenden Platz für das Kandidatenturnier.

Weblinks 
 Das Interzonenturnier 1985 bei mark-weeks.com (englisch)

1985
Schachveranstaltung 1985
Schachwettbewerb in der Sowjetunion